Veri ist der Familienname von:
 Rinaldo Veri (* 1952), italienischer Admiral 

Veri ist Namensbestandteil von:
 Schwarzer Veri (Xaver Hohenleiter; 1788–1819), deutscher Räuberhauptmann

Veri ist der Künstlername von:
 Thomas Lötscher (* 1960), Schweizer Kabarettist

Siehe auch:
 Verri